Ефе́т — фамилия.

Известные носители 
 Ефет, Авраам Моисеевич (1833—1896) — меламед и старший газзан в Евпатории (1865—1896).
 Ефет, Алон (род. 1972) — израильский футбольный судья.
 Ефет, Евгений Борисович (1909—1941) — капитан-лейтенант, командир эсминца «Гордый».
 Ефет, Моисей Маркович (1867—1944) — врач-курортолог, городской голова Евпатории (1913—1917), почётный попечитель АКДУ.

 Ефет-Костини, Исаак Иосифович (1892—?) — русский художник, кубист.

См. также 
 Ефетов — об этимологии фамилии.